Maréchal steht für:
 Maréchal, militärischer Titel in Frankreich, siehe Marschall von Frankreich
 Le Maréchal, Hartkäse aus dem Kanton Waadt

Maréchal oder Marechal ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrose Maréchal (1768–1828), französisch-US-amerikanischer Bischof
 André Maréchal (1916–2007), französischer Physiker
 Bernard Maréchal (Paul Maréchal; 1840–1924), französischer Ordensgeistlicher, Gründer der Zisterzienserabtei Pont-Colbert
 Frédéric Maréchal, französischer Amateurastronom
 Henri Maréchal (1842–1924), französischer Komponist
Jean Maréchal (1910–1993), französischer Radrennfahrer
 Joseph Maréchal (1878–1944), belgischer Jesuit und neuthomistischer Philosoph
 Leopoldo Marechal (1900–1970), argentinischer Schriftsteller und Pädagoge
 Marion Maréchal (* 1989), französische Politikerin, Abgeordnete der Nationalversammlung
 Maurice Maréchal (1892–1964), französischer Cellist
 Nicolas Maréchal (Maler) (1757–1803), französischer Naturmaler 
 Nicolas Maréchal (* 1987), französischer Volleyballspieler
 Robert Joseph Jean-Marie Maréchal (* 1926), belgischer Botaniker
 Sylvain Maréchal (1750–1803), französischer Dichter und Philosoph

Siehe auch:
 Maréchal Foch, Rotweinsorte
 Marchal
 Mareschal
 Mareschall
 Marichal